Первая футбольная лига Македонии 1995/1996 годов () — 4-й сезон чемпионата Македонии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Македонии на rsssf.com

1995/1996
Македония
Македония
1995 год в Северной Македонии
1996 год в Северной Македонии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996